Belgiens Grand Prix 2012 (officielle navn: 2012 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix) er et Formel 1-løb som blev afviklet d. 2. september 2012 på Circuit de Spa-Francorchamps i Belgien. Det er tolvte løb i Formel 1 2012 og det 77. Belgiens Grand Prix.

Klassement

Kvalifikation 
{| class=wikitable style="font-size:95%"
! 
! 
! Kører
! Konstruktør
! Part 1
! Part 2
! Part 3
! 
|-
! 1
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:49.250     
| 1:47.654     
| 1:47.573
| 1
|-
! 2
| 14
|  Kamui Kobayashi
| Sauber-Ferrari
| 1:49.686     
| 1:48.569    
| 1:47.871
| 2
|-
! 3
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:48.993    
| 1:48.780    
| 1:47.893
| 6
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:49.546    
| 1:48.414    
| 1:48.205 
| 3
|-
! 5
| 15
|  Sergio Perez
| Sauber-Ferrari
| 1:49.642    
| 1:47.980    
| 1:48.219
| 4
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:49.401    
| 1:48.598    
| 1:48.313 
| 5
|-
! 7
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:49.859    
| 1:48.546    
| 1:48.392 
| 12
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:49.605    
| 1:48.563    
| 1:48.394 
| 7
|-
! 9
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:50.126    
| 1:48.714    
| 1:48.538 
| 8
|-
! 10
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:50.033    
| 1:48.729    
| 1:48.890 
| 9
|-
! 11
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:49.722    
| 1:48.792
|
| 10
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:49.362    
| 1:48.855 
|
| 11
|-
! 13
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:49.742    
| 1:49.081 
|
| 13
|-
! 14
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:49.588    
| 1:49.147 
|
| 14
|-
! 15
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49.763    
| 1:49.354 
|
| 15
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49.572    
| 1:49.543 
|
| 16
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:49.958    
| 1:50.088 
|
| 17
|-
! 18
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:50.181
|
|
| 23
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:51.739
|
|
| 18
|-
! 20
| 21
|  Vitaly Petrov
| Caterham-Renault
| 1:51.967
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:52.336
|
|
| 20
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:53.030
|
|
| 21
|-
! 23
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:53.493    
|
|
| 22
|-
! 24
| 23
|  Narain Karthikeyan
| HRT-Cosworth
| 1:54.989
|
|
| 24
|-
! colspan=8|107% time: 1:56.622
|-
! colspan=8|Source:
|}Notes:'''
  — Pastor Maldonado modtog en tre plads reduktion i straf ved for at grid penalty for at blokerer Nico Hülkenberg i Q1.
  — Mark Webber og Nico Rosberg modtog begge en fem plads reduktion i straf ved start pga. skiftet gearboks.

Løbet

Stilling efter løbet 
Kørerstilling

Konstruktørstilling

 Note: Only the top five positions are included for both sets of standings.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2012
2012